Иеро́кл () — византийский географ эпохи правления императора Юстиниана I (VI век). Автор трактата «Синекдем» ( — «спутник»), составленного около 535 года и содержащего статистическое описание 64 провинций Византийской империи и входящих в них 912 городов.

«Синекдем» послужил основой многих более поздних географических работ — в частности, был главным источником по географическим вопросам для сочинения Константина Багрянородного «О фемах» (), составленного в X веке.

Ссылки 
 
 

Учёные Византии
Иерокл